Лос Потриљос има више значења:

 Лос Потриљос (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Потриљос (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Потриљос (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Потриљос (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Потриљос (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лос Потриљос (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Потриљос (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Потриљос, Ла Палма (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Потриљос (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Потриљос (Соколтенанго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Потриљос (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Потриљос (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Потриљос (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Потриљос (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Потриљос (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Потриљос (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Потриљос (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Потриљос, Ел Мирадор (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Потриљос (Матијас Ромеро Авендањо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Потриљос (Исла Мухерес), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лос Потриљос (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лос Потриљос (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Потриљос (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Потриљос (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Потриљос (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Потриљос (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Потриљос, Марио Гарсија (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Потриљос, Ранчо (Калпулалпан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Лос Потриљос (Атојак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Потриљос (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Потриљос (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Потриљос (Бака), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Лос Потриљос (Конкал), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Лос Потриљос, Мануел Рејес (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лос Потриљос, Сан Аурелио (Охокалијенте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику